Women’s Regional Handball League (WRHL) za 2009./10. je bila druga sezona WRHL lige te ju je osvojila Budućnost T-Mobile iz Podgorice.

Ljestvica

Final Four 
Igran u Podgorici 5. – 6. lipnja 2010.

Poveznice i izvori 
 wrhl.info  WRHL 2009./10.
 ljubuski.net, Izvučeni parovi Ženske regionalne lige (WHRL) za sezonu 2009/2010, objavljeno 23. lipnja 2009., pristupljeno 28. rujna 2016.

2009-10